Itu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itu, São Paulo, stad och kommun,

Nigeria 

 Itu (distriktshuvudort), Akwa Ibom, 
 Itu (distrikt i Nigeria, Akwa Ibom, lat 5,14, long 7,98), 

Robotskapade Nigeriaförgreningar